Pleșești se poate referi la:

Localități din România
Pleșești, Alba
Pleșești, o localitate din comuna Berca, județul Buzău
Pleșești, o localitate din comuna Podgoria, județul Buzău
Pleșești, Suceava
Pleșești, Vâlcea
Pleșești, Vrancea

Altele 
Pleșcoi, Buzău
Pleșeni, Cantemir

Vezi și 
 Pleșa (dezambiguizare)
 Pleșu (dezambiguizare)
 Pleși (dezambiguizare)
 Pleașa (dezambiguizare)
 Pleșoiu (dezambiguizare)
 Pleșcuța (dezambiguizare)